Кортеньки или Картеньки — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Расположена на юге района, у границы с Белоруссией, в лесной местности около канала Дегтерёвка, к востоку от озера Ормея, в 25 км к югу от города Себеж и в 11 км к юго-востоку от бывшего волостного центра Глембочино. Южнее примыкает к деревне Капустино, севернее расположена деревня Антисово.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 58 жителей.
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % от общей численности населения в 43 чел..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Глембочинской волости.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильная дорога общего пользования местного значения (идентификационный номер 58-254-870 ОП МГ 58Н-084), в границах населенных пунктов д. Кортенки, д. Капустино.

Примечания